La Hermandad del Cristo de la Luz puede referirse a las siguientes cofradías:

 Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, de Salamanca.
 Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, de Valladolid.